Вале-ду-Параїзу () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-ду-Параїзу (Бразилія) — муніципалітет.

Вале-ду-Параїзу (Португалія) — парафія.